Уильям Пил, Уильям Пиль ():
  (1789—1858) — британский политик, член Палаты общин (1817—1832, 1835—1837, 1847).
  (1824—1858) — британский военно-морской офицер, кавалер Креста Виктории (1854).
  (1854—1916) — англиканский священник, епископ Момбасы (1899—1916).
 Пил, Уильям, 1-й граф Пил (традиционно — Пиль; 1867—1937) — британский чиновник, министр по делам Индии (1922—1924, 1928—1929).
 Пил, Уильям (1875—1945) — британский колониальный чиновник, губернатор Гонконга (1930—1935).
  (род. 1947) — британский политик, лорд-камергер (2006—2021). См. также 
 Пил
 Пиль